La rue Bosquet ou l'avenue Bosquet peuvent désigner :
 Rue Bosquet à Bruxelles
 Rue Bosquet à Honfleur
 Rue Bosquet à Montpellier
 Rue Bosquet à Paris
 Avenue Bosquet à Paris